Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1986 si disputò dal 13 marzo al 31 marzo 1986. Si trattò della 48ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Louisville Cardinals allenati da Denny Crum, al secondo successo della loro storia. Pervis Ellison venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 64, suddivise in quattro Region: East, Midwest, Southeast e West.

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Risultati

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Denny Crum
Vice-allenatore: Wade Houston

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1986
Campionato di pallacanestro NCAA Division I